With These Hands est le titre de :

 With These Hands, un film documentaire américain réalisé par Jack Arnold, sorti en 1950. ;

 With These Hands..., un album du pianiste de jazz américain Randy Weston, sorti en 1956 ;

 With These Hands, un album du groupe de pop britannique The Farmer's Boys sorti en 1985

Homonymie